Сумаре — фамилия.

Известные носители 
 Сумаре, Бакари — малийский футболист.
 Сумаре, Бубакари (род. 1999) — французский футболист.
 Сумаре, Мириам (род. 1986) — французская бегунья на короткие дистанции.
 Сумаре, Шейх — премьер-министр Сенегала.